LG Passau steht für:

 Landgericht Passau
 Leichtathletikgemeinschaft Passau